H44 ou H-44 peut faire référence à :
 Affections du globe oculaire, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS H44, un sous-marin de classe H de la Royal Navy ;
 HMS Highlander (H44), un destroyer de classe H de la Royal Navy  ;
 NApOc Ary Rongel (H-44), un brise-glace et navire de soutien océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres